Lomnica – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Despotovac
 Lomnica – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Rekovac
 Lomnica – część miejscowości Liešťany na Słowacji
 Lomnica – potok, dopływ Białej Orawy na Słowacji
 Lomnica – potok, dopływ Popradu na Słowacji
 Lomnica – potok, dopływ Topli na Słowacji
 Lomnica – skrótowa słowacka nazwa szczyty Łomnica w Tatrach

Zobacz też 
 Łomnica
 Donja Lomnica
 Łomniczka